

Дреново — село, община Петрич, Благоєвградська область
 Дреново — село, община Костинброд, Софійська область

Дреново — село, община Кавадарці, Вардарський регіон
 Дреново — село, община Чашка, Вардарський регіон